

Persone 
Andrea Malfatti (1832-1917) – scultore italiano
Anita Catarina Malfatti (1889-1964) – pittrice brasiliana
Bartolomeo Malfatti (1828-1892) – geografo italiano
Cesare Malfatti (1964) – musicista e cantautore italiano
Egisto Malfatti (1914-1997) –  poeta, attore teatrale, cantautore e regista italiano
Francesco Malfatti di Montetretto (1920-1999) – diplomatico, partigiano e agente segreto italiano
Francesco Malfatti (1921-2009) – politico italiano
Franco Maria Malfatti di Montetretto (1927-1991) – politico e giornalista italiano
Gianfrancesco Malfatti, propr. Giovanni Francesco Malfatti (1731-1807) – matematico italiano
Marina Malfatti (1933-2016) – attrice italiana
Michele Malfatti (1994) - pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Therese Malfatti, poi baronessa Therese von Droßdik (1792-1851) – musicista austriaca
Valeriano Malfatti (1850-1931) – politico italiano

Gastronomia 
Malfatti – primo piatto tradizionale della cucina lombarda
Malfatto di Carpenedolo – primo piatto tradizionale della cucina bresciana, De.C.O.

Altro 
Cerchi di Malfatti – tre cerchi interni a un triangolo
PalaMalfatti – palazzetto dello sport della città di Rieti
Palazzo Malfatti – storico complesso situato a Massa Marittima, provincia di Grosseto
Problema di Malfatti – problema geometrico
Punti di Malfatti, o Ajama-Malfatti – punti notevoli di un triangolo
Villa Malfatti Balladoro – villa veneta di Novaglie, frazione di Verona